Enrico Zuppi – giornalista e fotografo italiano
 Matteo Maria Zuppi – arcivescovo cattolico italiano